Laut steht für:

 Laut, allgemein ein Geräusch oder Klang. Das zugehörige Adjektiv ist laut (= stark tönend)
 Laut (Barat Daya), eine indonesische Insel in den Barat-Daya-Inseln
 Laut (Borneo), eine indonesische Insel vor der Küste Borneos
 Laut.de, ein Online-Musikportal
 Laut.fm, ein Webportal
 Laut, Jägersprache#L
 Laut (Einheit), ein historisches Längenmaß

Laut ist der Familienname von:

 Dave Laut (1956–2009), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Jens Peter Laut (* 1954), deutscher Orientalist und Professor

Siehe auch
 Lauth
 Lautheit, Lautstärke, Loudness